Madonna Scoperta ima više značenja:
 Madonna Scoperta, Brescia
 Madonna Scoperta, Terni